ШМП — многозначный термин

 ШМП — Шумихинское машиностроительное предприятие
 ШМП — Шлем-маска противогазная
 ШМП — Щит с монтажной панелью (электрощит)